El Príncipe Federico de Schaumburg-Lippe (; 30 de enero de 1868 - 12 de diciembre de 1945) fue un príncipe alemán y jefe de la rama de Náchod de la casa principesca de Schaumburg-Lippe.

Primeros años 
Federico nació en el Castillo de Ratiboritz, Reino de Bohemia (ahora Ratibořice, República Checa), siendo el tercer vástago y segundo varón del Príncipe Guillermo de Schaumburg-Lippe (1834-1906), (hijo del Príncipe Jorge Guillermo de Schaumburg-Lippe y la Princesa Ida de Waldeck y Pyrmont) y su esposa, la Princesa Batilde de Anhalt-Dessau (1837-1902), (hija del Príncipe Federico Augusto de Anhalt-Dessau y la Princesa María Luisa Carlota de Hesse-Kassel).

Primer matrimonio 
Federico contrajo matrimonio por primera vez el 5 de mayo de 1896 en el Palacio Amalienborg en Copenhague con la Princesa Luisa de Dinamarca, hija del Príncipe de la Corona Federico de Dinamarca, y su esposa, la Princesa Luisa de Suecia.

El matrimonio no fue feliz y la Princesa Luisa pasaba largas temporadas visitando a su familia, prolongándose de 2 a 3 meses cada vez. Su padre también iba a visitarla cada año.

La Princesa Luisa murió en el Castillo de Ratiboritz el 4 de abril de 1906. La causa oficial de su muerte fue "inflamación cerebral" causada por una meningitis, después de semanas de enfermedad. Se rumoreó que intentó ahogarse en el lago del castillo en la finca de su marido en Ratiboritz, y cogió un resfriado en el intento, llevándola finalmente a la muerte. Federico y Luisa tuvieron tres hijos:
 SAS Princesa María Luisa Dagmar Batilde Carlota de Schaumburg-Lippe (10 de febrero de 1897 - 1 de octubre de 1938), desposó al Príncipe Federico Segismundo de Prusia y tuvieron descendencia. El Príncipe Federico murió después de caerse de su caballo.
 SAS Príncipe Cristián Nicolás Guillermo Federico Alberto Ernesto de Schaumburg-Lippe (20 de febrero de 1898 - 13 de julio de 1974), desposó a su prima hermana, la Princesa Feodora de Dinamarca y tuvo descendencia.
 SAS Princesa Estefanía Alejandra Herminia Thyra Xenia Batilde Ingeborg de Schaumburg-Lippe (19 de diciembre de 1899 - 2 de mayo de 1925), desposó al Príncipe Víctor Adolfo de Bentheim y Steinfurt y tuvo dos hijos: Príncipe Alexis (30 de julio de 1922 - 2 de diciembre de 1943, muerto en acción sobre el Mediterráneo) y Príncipe Cristián (n. 9 de diciembre de 1923). Estefanía murió durante el nacimiento de dos gemelos. Ambos hijos murieron el 2 de mayo de 1925, uno nacido muerto y el otro sobreviviendo solo unas pocas horas.

Segundo matrimonio 
Federico contrajo matrimonio por segunda vez el 26 de mayo de 1909 en Dessau con la Princesa Antonieta de Anhalt, hija del Príncipe Heredero Leopoldo de Anhalt y su esposa, la Princesa Isabel de Hesse-Kassel. Federico y Antonieta tuvieron dos hijos:
 Príncipe Leopoldo Federico Alejandro Guillermo Eduardo de Schaumburg-Lippe (21 de febrero de 1910 - 25 de enero de 2006)
 Príncipe Guillermo Federico Carlos Adolfo Leopoldo Hilderich de Schaumburg-Lippe (24 de agosto de 1912 - 4 de marzo de 1938)

Títulos y estilos 
 30 de enero de 1868 - 12 de diciembre de 1945: Su Alteza Serenísima Príncipe Federico de Schaumburg-Lippe

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Wilhelm Prinz zu Schaumburg-Lippe- Ein Bild seines Lebens und Wirkens von Otto Elster, Neustadt an der Mettau, 1906
 Lydia Baštecká, Ivana Ebelová, Náchod, Náchod 2004, 

Checos del siglo XIX
Casa de Schaumburg-Lippe
Príncipes de Schaumburg-Lippe
Checos del siglo XX
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Austria